

Chimica
 Acronimo di 1,1,2-triclorotrifluoroetano, un Clorofluorocarburo impiegato come solvente organico.

Codici 
 tte – codice ISO 639-3 della lingua bwaabwaa